Ка́спий — посёлок в Камызякском районе Астраханской области, входит в состав Раздорского сельсовета.

История 
14 декабря 2010 года в соответствии с Законом Астраханской области № 78/2010-ОЗ был упразднён Каспийский сельсовет, посёлок Каспий вошёл в состав Раздорского сельсовета.

Население

Люди, связанные с посёлком 
 Александр Жилкин — бывший губернатор Астраханской области, в 1981—1988 годах работал директором и учителем Каспийской средней школы

Примечания 

Населённые пункты Камызякского района